Соннэ  — корейский топоним

 Соннэ () — станция на Первой (Кёнкин) линии Сеульского метрополитена в городе Пучхон (Республика Корея).
 Соннэ () — ж/д станция на Линии Пёнра (КНДР).
 Соннэ () — прежнее название станции Чамсиллару на Второй линии Сеульского метрополитена в городе Сеул (Республика Корея).
 Соннэ-дон — квартал в районе Сосагу города Пучхон (Республика Корея).